Шелудьково — название населённых пунктов.

 Шелудьково — деревня в Волоколамском районе Московской области, Россия.
 Шелудьково — село в Валковском районе Харьковской области, Украина.